Ingersoll är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Roberts Ingersoll (1821–1903), guvernör i Connecticut
 Jonathan Ingersoll (död 1823),  viceguvernör i Connecticut
 Ralph Isaacs Ingersoll (1789–1872), ledare för representhuset från Connecticut
 

Engelska efternamn

en:Ingersoll